Kanada:
 Gilbertville (Ohio)

Stany Zjednoczone:
 Gilbertville (Iowa)
 Gilbertville (Massachusetts)